István Kovács (dyplomata) – węgierski dyplomata
 István Kovács (bokser) – węgierski bokser, medalista olimpijski
 István Kovács (piłkarz) – węgierski piłkarz
 István Kovács (sędzia piłkarski) - rumuński sędzia piłkarski
 István Kovács (1950-) – węgierski zapaśnik walczący w stylu wolnym